Гиппомен ():
 по беотийскому сказанию, сохранившемуся у Овидия, — победитель и муж Аталанты, превращённый вместе с нею в льва. См. Меланион.
 4-й из десятилетних архонтов афинских, из рода Медантидов. Сохранилось предание о его жестокости, почему о жестоких людях говорили, что они «нечестивее Г.»

Персоналии:Древняя Греция